

События 
 Консулы Марк Геганий Мацерин и Гай Юлий Юл.
 У консулов отнято заведование общинной казной. Учреждение квесторов.
 44744/6 — Афинский архонт-эпоним Тимархид.
 Аристократическая партия завладела Херонеей и Орхоменом. Афиняне во главе с Толмидом вступили в Беотию и захватили Херонею, но на обратном пути разбиты около Коронеи. Афины теряют гегемонию над Беотией, в её городах восстановлена олигархия. Восстановление Беотийской лиги.
 Приезд в Афины Геродота.
 447—437 — Строительство Парфенона в Афинах Иктином, Калликратом и Фидием.

Родились 
 Агатон (ум. 401 год до н. э.) — афинский трагик.

См. также

Примечания